The Sacrament — песня финской рок-группы HIM, а также третий сингл с их четвёртого студийного альбома Love Metal. Композиция вошла на альбом под 6-м номером.

«The Sacrament» начинается с вступления синтезатора в стиле фортепиано. Вилле Вало: «Я попросил Бартона написать что-нибудь в стиле Вагнера, и он так и поступил.» На песню был снят видеоклип, снятый Бэмом Марджерой в замке Плосковице неподалёку от Праги, Чехия.

Списки композиций

Международная версия

Международная версия (Digipak)

Британская версия 
Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Чарты

Примечания 

Синглы HIM
Синглы 2003 года